La Palma peut désigner :

Toponymes

La Palma, municipalité du département de Cundinamarca en Colombie.

La Palma, ville du Costa Rica.

La Palma, localité et municipalité de la province de Pinar del Río, (Cuba).

La Palma, île des îles Canaries.
 Santa Cruz de La Palma, commune et capitale de la même île.
 Observatoire de La Palma (observatoire du Roque de los Muchachos), observatoire astronomique situé sur l'île de La Palma.
 La Palma, quartier de la ville de Las Palmas de Grande Canarie, dans la province de Las Palmas.
 La Palma, localité de la commune de Candelaria, dans la province de Santa Cruz de Tenerife.
 La Palma, quartier de la ville de Malaga.
 La Palma, localité de la commune de Cartagène, dans la Région de Murcie.
 La Palma, localité de la commune de Loja, province de Grenade.
 La Palma d'Ebre, commune de la comarque de Ribera d’Ebre, province de Tarragone, en Catalogne.
 La Palma del Condado, commune de la province de Huelva.

La Palma, municipalité du comté d'Orange située en Californie.

La Palma, capitale du district de Chepigana et de la province de Darién.
 , corregimiento du district de Las Tablas dans la province de Los Santos.

La Palma, municipalité du département de Chalatenango (El Salvador).

Patronyme 

 La Palma, chanteuse française.

Autres 
 La Palma, ancien hebdomadaire littéraire des îles Baléares ;
 Le CS Juventud La Palma, club de football basé à Huacho au Pérou.

Voir aussi